

Geografia 
 Iga – città della prefettura di Mie (Giappone)
 Iga – vecchia provincia (Giappone)

Sigle 
 Independent Grocers of Australia

 International Gamers Award –  Premio internazionale per i giochi da tavolo di strategia
 International Gay Association – Associazione Internazionale Gay, primo nome della International Lesbian and Gay Association – Associazione Internazionale Gay e Lesbiche (ILGA)
 Internationale Gartenbauausstellung – Esposizione Internazionale di Giardinaggio
 International general aviation – aviazione generale internazionale
 International Geothermal Association – Associazione Geotermica Internazionale
 In-game advertising – pubblicità nel gioco, (tipologia di pubblicità)

Astronomia 
 8300 Iga – asteroide della fascia principale

Biologia 
 IgA – immunoglobulina di classe A

Codici 
 IGA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inagua (Bahamas)

Persone 
 IGA – soprannome di Koji Igarashi, autore di videogiochi giapponese

Sport 
 IGA – sigla della International Island Games Association – Associazione internazionale dei giochi delle isole, organizzatrice dei Giochi delle isole